ТТГ — многозначная аббревиатура:
 ТТГ — Таттрансгаз
 ТТГ — твёрдый триглицерид
 ТТГ — телетермография
 ТТГ — тест толерантности к глюкозе
 ТТГ — тиреотропный гормон
 ТТГ — Тюменьтрансгаз
 ТТГ — тягач трелёвочный гусеничный

См. также 
  — аббревиатура латиницей